Алекса́ндр Фили́ппович Бори́сов:
 Борисов, Александр Филиппович (1908—2001) — Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии.
 Борисов, Александр Филиппович (1945—1999) — советский и российский дипломат.